Plaats in Indonesië
 Sindangmukti (Kutawaluya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Sindangmukti (Panumbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java